Rot-Weiß Koblenz ist der Name folgender Vereine:

 TuS Rot-Weiß Koblenz, gegründet 1947, Mehrspartenverein aus Koblenz
 FC Rot-Weiß Koblenz, gegründet 2021, ehemalige Fußballabteilung des TuS Rot-Weiß Koblenz